Die Hungarian Open 2020 im Tischtennis waren das zweite Turnier der ITTF World Tour 2020. Sie fanden vom 18. bis 23. Februar 2020 im ungarischen Budapest statt.

Einzel

Männer

Frauen

Doppel

Männer

Frauen

Mixed

Weblinks 
 Die Hungarian Open 2020 auf der Website der ITTF (abgerufen am 19. Februar 2020)
 Die World Tour 2020 auf der Website der ITTF (abgerufen am 19. Februar 2020)

ITTF World Tour
Sportveranstaltung in Budapest
Tischtenniswettbewerb in Ungarn
Tischtennisveranstaltung 2020